Leninsk peut faire référence à :
 Leninsk, ville de l'oblast de Volgograd, en Russie ;
 Leninsk, ancienne commune urbaine de l'oblast de Tcheliabinsk en Russie, maintenant incorporée à la ville de Miass ; 
 Leninsk-Kouznetski, ville de l'oblast de Kemerovo, en Russie ;
 Leninsk, ancien nom de la ville d'Asaka, en Ouzbékistan ;
 Leninsk, nom de Baïkonour, au Kazakhstan, de 1958 à 1995 ;
 Leninsk, nom de Taldom, ville de l'oblast de Moscou en Russie, de 1918 à 1929.